SummerSlam (1989) — второе в истории шоу SummerSlam, PPV-шоу производства World Wrestling Federation (WWF, ныне WWE). Шоу прошло 28 августа 1989 года в «Мидоулендс-арена» в Ист-Ратерфорде, Нью-Джерси, США.

На шоу было проведено десять матчей, включая один тёмный матч, который состоялся перед прямой трансляцией. В главном событии состоялся матч между командой чемпиона мира WWF в тяжелом весе Халка Хогана и Брутуса Бифкейка (которые в 1990-х годах стали известны как «Мегаманьяки») и командой Рэнди Сэвиджа и Зевса.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 

Спортивные соревнования в Нью-Джерси
События 28 августа